Ətcələr – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Ətcələr – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Ətcələr – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian